Кахелитос има више значења:

 Кахелитос (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кахелитос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику